Ramicephala är ett släkte av svampar. Ramicephala ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ramicephala